BBA steht für:
 den Studienabschluss Bachelor of Business Administration
 Bajuwarische Befreiungsarmee, ein zur Ausübung rassistisch motivierter Anschläge verwendetes Pseudonym von Franz Fuchs
BBA Aviation plc, ehemaliger Name des Unternehmens Signature Aviation
 die Rockband Beck, Bogert & Appice
 Becken-Bein-Angiografie
 Berliner Bibliophilen Abend, eine Vereinigung von Buchliebhabern zur Pflege der Buchkultur
 den Berufsbildungsausschuss, ein Pflichtausschuss der IHK und HWK
 einen Beschäftigtenbedienten Banknotenautomat, siehe Automatischer Kassentresor
 Betriebsbremsanlage in der Kraftfahrzeugtechnik
 den Betrieb für Bergbauausrüstungen Aue
 die jährlich in verschiedenen Ländern verliehenen Big Brother Awards
 die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
 den Titel der wissenschaftlichen Zeitschrift Biochimica et Biophysica Acta
 die Botswana Badminton Association
 Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten, ein niederländischer Betreiber von Stadt- und Überlandbussen
 British Bankers’ Association
 einen Brotbackautomat
 die Bundesbauabteilung 
 Busbetrieb Aarau
 British Board of Agrément, das in Großbritannien technische Zulassungen für Bauprodukte erteilt
 BMW Brilliance Automotive, Automobilhersteller aus China
 Flughafen Balmaceda (ICAO-Code), Flughafen in Chile

Abkürzung